Bruderhaus steht für:
 BruderhausDiakonie, eine Stiftung in Baden-Württemberg
 St.-Sebastian-Bruderhaus, ein ehemaliges Hospital in Salzburg
 Wildpark Bruderhaus, ein Tierpark im Eschenbergwald bei Winterthur
 Bruderhauskirche in Regensburg
 Hospital
 Bruderhaus (Stetten im Remstal), Einsiedelei der Wiedertäufer in Stetten im Remstal

Siehe auch:
 Papierfabrik zum Bruderhaus